La temporada de 1985 fue la 37.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 

La temporada se inició el 23 de marzo en el Kyalami, Sudáfrica, terminando el 1 de septiembre en San Marino, Europa. Se disputaron un total de 12 grandes premios.

El campeonato mundial de 500cc fue ganado por Freddie Spencer (Honda), seguido por Eddie Lawson (Yamaha) y Christian Sarron (Yamaha).

Las categorías de 250cc y 125cc fueron ganadas por Freddie Spencer y Fausto Gresini, respectivamente. Spencer se convirtió en el primer piloto de la historia (y hasta la fecha el único) que ganó en la misma temporada las dos categorías más potentes del Mundial.

Calendario

Resultados

500cc

250cc1985 250cc Entries List at www.f1network.net

125cc

80cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés 1980-1989

Deportes de motor en 1985
1985